Tanziéga peut désigner :
Tanziéga, le village situé dans le département de Diabo au Burkina Faso.
Tanziéga, le village situé dans le département de Comin-Yanga au Burkina Faso.

Homonymie de localités